Příjmení Svěrák pochází z českého apelativa svěrák. Ženskou variantou je Svěráková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Jan Svěrák (* 1965) – český režisér a scenárista
 Jiří Šlupka Svěrák (* 1950) – český zpěvák, klavírista a bluesový hudebník
 Karel Svěrák (1889–1942) – český lékař a odbojář popravený nacisty
 Václav Svěrák (* 1942) – český herec
 Zdeněk Svěrák (* 1936) – český dramatik, scenárista a herec

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení